Houla (Libano) – comune del Libano
Houla (Siria) – località della Siria